Международный футбольный турнир Малый Кубок мира 1970 года проходил в Венесуэле. Начиная с 1963 года он назывался Трофей Каракаса (Troféu Cidade de Caracas). В розыгрыше приняли участие четыре клуба. Они играли каждый с каждым. Все матчи были сыграны в Каракасе.

Результаты

Примечания

См. также 
 Малый Кубок мира-70 на сайте RSSSF

1970
Футбол в Южной Америке в 1970 году
1970 год в Венесуэле
Международные соревнования по футболу в Венесуэле